Jméno Jeroným Šlik mělo vícero osob ze šlechtického rodu Šliků:

 Jeroným I. Šlik († 1491) 
 Jeroným II. Šlik (1494 – 15. června 1551) 
 Jeroným III. Šlik
Jeroným Šlik starší (1556/1557–1612)

Související články 
 Šlikové